Де Жесус () — португальская фамилия. Известные носители:

 Де Жесус, Клементина (1901-1987) — бразильская певица в стиле самба.
 Де Жесус, Сервилио (1915-1984) — бразильский футболист, нападающий.